GDC kan syfta på:

GDC – en årligt återkommande konferens för datorspelsutvecklare, se Game Developers Conference
 GDC – ett politiskt parti i Katalonien, se Convergència Democràtica de Catalunya
GdC  – den samlande institution som styr politiken i den autonoma spanska regionen Katalonien, se Generalitat de Catalunya